Jeanne  de Bourgogne (1191-1205), comtesse de Bourgogne de 1200 à 1205 ;
 Jeanne II de Bourgogne (v. 1291-1330), femme de Philippe V le Long, reine de France (1316-1322) ; fille aînée d'Othon IV de Bourgogne et de Mahaut d'Artois ; comtesse de Bourgogne et d'Artois ;
 Jeanne de Bourgogne (v. 1293-1349), femme de Philippe VI de Valois, reine de France (1328-1349), fille du duc Robert II de Bourgogne ;
 Jeanne III de Bourgogne (1308-1347), fille du roi de France Philippe V le Long et de Jeanne II de Bourgogne, comtesse de Bourgogne et d'Artois ; duchesse de Bourgogne par son mariage avec le duc Eudes IV de Bourgogne.
Homonymie dynastique